Ронкильо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Ронкильо де Пеньалоса, Гонсало (?-1583) — губернатор и генерал-капитан Филиппин.
 Ронкильо, Диего — временный губернатор Филиппин.